Thomas Clausen (1677-1724), éducateur allemand
Thomas Clausen (astronome) (1801-1885), astronome et mathématicien danois
 (1939-2002) superintendant d'éducation du Louisiana
 (1949-), pianiste de jazz et compositeur danois